C25H34O6 – formula molecolare del budesonide
C25H34O6 – formula molecolare dell'ingenolo mebutato

Formule molecolari